

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Perq“ beginnt.

Perq 



Perqu 
 Perque, Franck (* 1974), französischer Radrennfahrer
 Perquer, Paul (* 1859), französischer Segler
 Perquis, Damien (* 1984), polnischer Fußballspieler
 Perquis, Damien (* 1986), französischer Fußballtorwart